Соловьов може да се отнася за:

 Анатолий Яковлевич Соловьов (р. 1948), руски космонавт
 Владимир Алексеевич Соловьов (р. 1946), руски космонавт
 Владимир Сергеевич Соловьов (1853-1900), руски философ
 Сергей Михайлович Соловьов (р. 1820), руски историк, баща на Владимир Соловьов